Каскасу — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Каскасу — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Каскасу — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.